Rangiriri ist der neuseeländische Name:

 der kleinen Siedlung Rangiriri am Lake Waikare (Waikato)
 der Insel Goat Island